Hasse Jeppson – ex calciatore svedese
 Janet Asimov (nata Janet Opal Jeppson) – scrittrice statunitense
 John Jeppson – imprenditore statunitense
 Morris R. Jeppson – militare statunitense